Az alábbi lista a Burgundi Hercegség uralkodóit tartalmazza.

Fordítás 

Európai uralkodóházak
Európai uralkodók listái